Сандырево — название населённых пунктов в России:

 Сандырево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Сандырево — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Сандырево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Сандырево — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Сандырево — село в Ярославском районе Ярославской области.